Pieter de Vries (theoloog), een Nederlands theoloog en predikant
 Pieter de Vries (voetballer), een Nederlands voetballer